Aappalaartoq bezeichnet:
 Aappalaartoq (Berg), Berg im Distrikt Nuuk, Grönland
 Aappalaartoq (Insel, Aasiaat), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Aappalaartoq (Insel, Nanortalik), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland

Aappalaartoq („die Rote“) ist zudem eine grönländische Bezeichnung für:
 die Flagge Dänemarks
 die Flagge Grönlands